Dālakī (persiska: دالكی) är en ort i Iran.   Den ligger i provinsen Bushehr, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Teheran. Dālakī ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Dālakī är kuperad österut, men västerut är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Dālakī. Runt Dālakī är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Borāzjān,  km söder om Dālakī. Omgivningarna runt Dālakī är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Bushehr (provins)